Nos Estados Unidos, uma ward é uma divisão opcional de uma cidade ou vila para fins administrativos e representativos, especialmente para fins de eleição.  Dependendo do estado e lei local, o termo ward pode significar qualquer um de:
 um distrito eleitoral de um conselho da cidade ou o conselho da vila, criado com o objetivo de proporcionar uma representação mais direta, da qual é eleito um único conselheiro; ou
 uma divisão usada em eleições de liderança de partido político; ou
 uma divisão administrativa, como em Wards de Newark, NJ ou as seis divisões de Houston.

Ver também 
Ward (subdivisão eleitoral)

Referências 

Distritos legislativos municipais dos Estados Unidos
Governo local nos Estados Unidos